Samsung SGH-i600 — чотирьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Технічні характеристики

 Розмір екрану: 2.3 дюймів
 Розширення екрану: 320 x 240 пікселів
 Методи вводу: QWERTY/AZERTY Клавіатура та Колесо
 Операційна система: Windows Mobile 5.0 (оновлення 6 було доступне до 31 жовтня 2008)
 Процесор: 220 MHz Texas Instruments OMAP 1710 
 Память: Зовнішня microSD карта
 Флеш память: 64 MB RAM, 128 MB ROM
 Частотні діапазони: Чоритири GSM 900, 1800, 1900 WCDMA 2100
 Данні: 3G (HSDPA) and 2G (EDGE and GPRS)
 Wi-Fi 802.11 b/g
 Bluetooth 2.0 (A2DP,AVRCP)
 USB 1.1
 1.3 megapixel camera
 2X digital zoom
 Відтворення відео:  H.263, H.264, MP4, WMV
 Відтворення аудіо:  MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV
 Акумулятор: змінний 3.7 вольт літій-іонний, 1,200 mAh
 Режим розмов: GSM 4.75 години, WCDMA 2.5 години
 Режим очікування: GSM 380 годин, WCDMA 345 годин
 Розмір: 113 x 59 x 11.8 мм
 Вага: 105 грамів

Примітки 

Стільникові телефони Samsung
Мобільні телефони, представлені в 2007 році